«Рука смерти» или «Карающий меч» () — гонконгский кинофильм, снятый на киностудии Golden Harvest режиссёром Джоном Ву по его же сценарию. Кинокартина впервые получила релиз в Южной Корее в 1975 году и спустя год — в Гонконге.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Китае во времена правления династии Цин, когда маньчжуры настойчиво преследовали последователей Шаолиня, и однажды при помощи подкупленного ими монаха Ши Шаофэна (Джеймс Тянь) ворвались на территорию монастыря, убили множество монахов и разрушили главный храм Шаолиня. Шаолинь на время перестал существовать как монастырь, оставшиеся в живых монахи разошлись по стране, чтобы искать последователей, тренировать их и готовить к восстаниям против власти маньчжуров.

Спустя время в отдалённом лагере тренируется группа шаолиньских учеников. Самый способный из них, Юнь Фэй (Дориан Тань), владеет стилем дракона; он готовится выполнить задачу, к которой готовился несколько лет — устранить Ши Шаофэна. Ши Шаофэн, ставший к этому времени военачальником маньчжурской армии, боясь мести со стороны шаолиньских монахов, стал очень подозрительным, постоянно проверял всех своих людей, даже личных телохранителей, а кроме того неустанно совершенствовался во владении боевыми искусствами и создал свой собственный стиль «железный коготь».

Во время финального экзамена Юнь Фэй побеждает всех противников и получает благословение мастера, после чего отправляется к месту обитания Ши Шаофэна. По пути он помогает кузнецу Таню.

Юнь Фэй прибывает в логово Ши и нанимается к нему телохранителем. На глазах Юня Ши убивает одного из своих телохранителей, который оказался лазутчиком последователей Шаолиня, а затем предлагает Юню показать себя в тренировочном бою против него самого. Юнь соглашается и сразу же пытается применять смертоносные приёмы Шаолиня, надеясь убить изменника, но терпит неудачу: шаолиньские приёмы оказываются бессильны против «железного когтя» Ши. Ши побеждает и избивает Юня, а затем оставляет его своим восьми телохранителям, вооружённым мечами, копьями и щитами и приказывает пытать его, чтобы к утру следующего дня знать, кто он.

Ночью Юнь сбегает благодаря Таню, вместе с ним отправляется в деревню, где узнаёт, что люди Ши грабят всех подряд, из-за чего обычные люди готовы помогать всем, кто может освободить их от тирана.

По пути Юнь знакомится ещё с двумя людьми, включая искусного меченосца, который никогда не доставал меч после того, как случайно убил проститутку, которую он любил.

Команда формирует коалицию ради победы над Ши и его людьми.

Группа составляет план сражения и тренируется, улучшая свои навыки. Юнь Фэй и остальные герои разрабатывают план диверсии, чтобы потом напасть на штаб Ши по отдельности.

Засада проходит успешно. Заманив главного помощника Ши, Тань первым вступает в бой. Прибыв к воротам, которые являются крепостью тирана, он расправляется с несколькими охранниками, в том числе с двумя элитными бойцами Ши. В это время остальные герои достигают пастбища, куда приходят другие четыре главных бойца соперника. Там же происходит столкновение.

К сожалению для команды Юня, борьба длилась дольше, чем предполагалось, и Ши разгадал их планы. Тань возвращается к команде и помогает ей, но получает смертельное ранение. Юнь Фэй с друзьями убивают элиту Ши и сбегают, после чего Ши и его главный подчинённый Ду преследуют их.

Всё больше героев погибает в пути и, наконец, Юнь убивает последнего элитного бойца Ши на пляже. В конце концов Юнь сталкивается с главным и его оставшимися людьми. Юнь Фэй устраняет их, а потом бьётся с Ши и побеждает.

В ролях

Съёмочная группа 

 Кинокомпания: Golden Harvest
 Продюсер: Рэймонд Чоу
 Режиссёр: Джон Ву
 Сценарист: Джон Ву
 Ассистент режиссёра: Ким Чон Ён
 Постановка боёв: Саммо Хун
 Оператор: Лян Юнцзы
 Художник: Чинь Сам, Сун Пафуй
 Композитор: Джозеф Ку
 Монтажёр: Питер Чён
 Дизайнер по костюмам: Чю Синхэй

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на официальном канале Fortune Star на YouTube
   
 Рецензия на фильм на HKCinema.ru. 

Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы о Шаолине
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах